Соловцов — фамилия.

Известные носители:
 Соловцов, Александр Владимирович (1847—1923) — русский шахматист.
 Соловцов, Андрей Евгеньевич (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Соловцов, Валерий Михайлович (1904—1977) — советский актёр и режиссёр.
 Соловцов, Иван Сергеевич (1926—2012) — Герой Социалистического Труда.
 
 Соловцов, Сергей Сергеевич (1915—2009) — советский конструктор протезов, заслуженный изобретатель РСФСР, доктор технических наук, профессор.

Другое 
 «Соловцов» — театр в Киеве (1891—1919), созданный Н. Н. Соловцовым.

См. также 
 Соловцовы — дворянские роды.